Ez a szócikk a 2017-es Roland Garros vegyes páros versenyszámának eredményeit ismerteti.

A címvédő a svájci Martina Hingis és az indiai Lijendar Pedzs alkotta páros, akik ebben az évben is elindultak, de az első körben kiestek. A győzelmet a kanadai Gabriela Dabrowski és az indiai Róhan Bópanna párosa nyerte, akik a döntőben 2–6, 6–2, [12–10] arányban nyertek a német Anna-Lena Grönefeld és a kolumbiai Robert Farah ellen.

Kiemeltek
  Csan Jung-zsan /  John Peers (első kör)
  Szánija Mirza /  Ivan Dodig (negyeddöntő)
  Andrea Hlaváčková /  Édouard Roger-Vasselin (elődöntő)
  Katarina Srebotnik /  Raven Klaasen (második kör)
  Jaroszlava Svedova /  Alexander Peya (második kör, visszaléptek)
  Csan Hao-csing /  Jean-Julien Rojer (második kör)
  Gabriela Dabrowski /  Róhan Bópanna (Győztesek)
  Jeļena Ostapenko /  Bruno Soares (első kör)

Főtábla

Döntők

Felső ág

Alsó ág

Jegyzetek

Források
 Sorsolási tábla

V2